AAS — аббревиатура, которая в зависимости от контекста может означать:
 American Astronomical Society — Американское астрономическое общество
 Acta Apostolicae Sedis — Акты Апостолического Престола
 Acoustic Air Spring — Акустическая Воздушная Пружина
 Android Accessibility Suite — пакет программ, встроенный в «Android», реализующий сервисы «», «», «Text-to-Speech» и др. Пакет «AAS» первоначально был нацелен на помощь в управлении гаджетами людям с ограниченными возможностями.